Friedrich Petri ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Petri (1549–1617), deutscher Theologe und Sprichwörtersammler, siehe Friedrich Peters (Theologe) 
 Friedrich Petri (Ingenieur) (1817–1893), deutscher Ingenieur, Oberregierungsrat und Eisenbahnpräsident; Erfinder des Geschwindigkeitsmessers für Lokomotiven
 Friedrich Petri (Philologe) (1866–1951), deutscher Philologe
 Friedrich Erdmann Petri (1776–1850), deutscher Theologe, Lehrer und Autor
 Friedrich Simon Leopold Petri (1775–1850), deutscher Beamter und Richter im Fürstentum Lippe